Miejscowości w Rosji (ros. Звенигород):
 Zwienigorod – miasto w Rosji, w obwodzie moskiewskim, dawna stolica udzielnego księstwa w ramach Wielkiego Księstwo Moskiewskiego
 Zwienigorod nad Oką – dawny gród, dziś resztki grodziska w obwodzie orłowskim, dawna stolica udzielnego księstwa w ramach Księstwo Karaczewskiego, jednego z Księstw Wierchowskich

Zobacz też 
 Dźwinogród (ukr. Звенигород) – miejscowości na obszarze współczesnej Ukrainy 
 Zwinogródka, zwana także Dźwinogrodem – na obszarze współczesnej Ukrainy